Anders kan betyde flere ting:

 Anders – et navn
 Anders (månekrater) – et månekrater
 Anders (stand-up) – stand-up show af stand-up-komikeren Anders Matthesen